Zelenec se lahko nanaša na:

 zelenec (Chloris chloris), ptič iz družine ščinkavcev
 navadni zelenec (Lacerta viridis), kuščarica
 CJ7 - Mali zelenec (Cheung Gong 7 hou), kitajski film (2008)
 mineral klorit (domače ime)
 mineral hrizokola (domače ime)

Glej tudi
 Zelenci - izvir Save Dolinke
 Zeleneč, naselje in občina na Slovaškem